Соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 августа на «Арене Кариока 3». В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов из 20 стран. 

Олимпийский чемпион 2012 года в данной дисциплине венесуэлец Рубен Лимардо выступал и в Рио-де-Жанейро, но уже в первом бою был разгромлен Айманом Файезом из Египта (5-15). Младший брат Рубена Франсиско Лимардо выиграл два боя, но выбыл на стадии 1/8 финала.

Олимпийским чемпионом достаточно неожиданно стал 20-летний Пак Сан Ён из Республики Корея. Он стал первым в истории азиатским фехтовальщиком, выигравшим олимпийское золото в этой дисциплине.

Пак Сан Ён в финале победил чемпиона мира 2015 года 41-летнего венгра Гезу Имре, который был бронзовым призёром в этой дисциплине на Играх 1996 года в Атланте.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование 
Распределение фехтовальщиков по турнирной сетке происходит на основе положения спортсмена в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Предварительные раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Фехтование на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации фехтования (FIE)